Le Championnat de France de volley-ball Pro A 2007-08 oppose pour la saison 2007-2008 les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995. Le championnat débute le . Le Narbonne Volley et le GFCO Ajaccio rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 2006-07.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les quatre premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales et les deux dernières équipes sont rétrogradées en Pro B.

Classement de la phase régulière

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

|

|}

Résultats

Saison régulière

Tableau synoptique

Leader au classement journée par journée

Résultats détaillés

Play-offs

Distinctions individuelles 
MVP :  Gundars Celitans (AS Cannes)
Meilleur marqueur :  Gundars Celitans (AS Cannes)
Meilleur passeur :  Rafael Redwitz (Paris Volley)
Meilleur réceptionneur :  Vincent Duhagon (Tourcoing LM)
Révélation :  Samuele Tuia (Rennes Volley 35)

Bilan de la saison

Références 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball M1
France M1
Championnat M1
Championnat M1